Glasser steht für:
 (19719) Glasser, Asteroid des Hauptgürtels

Glasser, Glaßer oder Glassér ist der Familienname folgender Personen:

 Dick Glasser (1933–2000), US-amerikanischer Rock’n’Roll-Musiker und Komponist
 Gustav Adolf Glaßer (1819–1877), deutscher Jurist und Politiker
 Isabel Glasser (* 1958), US-amerikanische Schauspielerin
 Lars Glassér (1925–1999), schwedischer Kanute
 Marianne Glaßer (* 1968), deutsche Schriftstellerin
 Otto Glasser (1895–1964), deutscher Biophysiker und Hochschullehrer 
 Phillip Glasser (* 1978), US-amerikanischer Schauspieler, Synchronsprecher und Produzent
 Ronald J. Glasser (1939–2022), US-amerikanischer Arzt und Autor
 Stanley Glasser (1926–2018), südafrikanischer Komponist und Musikethnologe
 William Glasser (1925–2013), US-amerikanischer Psychiater und Autor